Грихальба ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,56 км². Население — 127 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Бургоса